Rivadavia – miasto w Argentynie, w prowincji Mendoza
 Rivadavia – miasto w Argentynie, w prowincji San Juan
 Rivadavia – miasto w Argentynie, w prowincji Salta
 Rivadavia – departament w prowincji Salta. Stolicą departamentu jest ww. Rivadavia

Zobacz też 
 Comodoro Rivadavia – miasto w Argentynie, w prowincji Chubut
 Bernardino Rivadavia – argentyński polityk; pierwszy prezydent Argentyny
 ARA Rivadavia – okręt liniowy w służbie marynarki argentyńskiej
 Rivadavia Lincoln – argentyński klub piłkarski z miasta Lincoln